Рун — острів у Малайському архіпелазі, у групі островів Банда у складі Індонезії.
 Рун — вигаданий край у легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна.

Ім'я 

 Рун — валійське особове ім'я.
 Белі ап Рун (517—599) — король Гвайнедду.
 Рун аб Артгал (близько 870) — король Стратклайду
 Рун аб Овайн Гвайнедд ( 1146) — син короля Овайна Гвайнедда.
 Рун Гір ап Маелгун ( 586) — король Гвайнедду.
 Рун ап Йорверт ( 1972) — валійський політик і журналіст.
 Рун Вільямс ( 1997) — валійський регбіст.

Інше 
 Принц Рун — персонаж «Хронік Прайдену».

Див. також 
 Руна (значення)
 Руни (значення)
 Руно